Beroroha (district), een district van Madagaskar
Beroroha (stad), de hoofdstad van dit district
Beroroha (rivier), een zijrivier van de Mangoky in Madagaskar